Paketgriff bezeichnet:

 einen Griff beim Ringen#Grifftechniken